И́вета А́пкална (урожд. Ви́люма, ; род. 30 ноября 1976, Резекне) — латвийская органистка и пианистка, солистка гамбургской Эльбской филармонии.

Биография 
Родилась 30 ноября 1976 года в городе Резекне Латвийской ССР. Училась в музыкальной школе в Резекне, окончила с отличием Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола в Риге по классу фортепиано и органа, продолжила обучение в Гилдхоллской школе музыки и театра в Лондоне и получила в 2000 году диплом с отличием. В 2000—2003 годах училась по органу в Штутгартской высшей школе музыки и театра у органиста Людгера Ломанна. Участвовала в органных мастер-классах Эвальда Кооймана, профессоров Ханса-Улы Эрикссона и Даниэля Рота.

В 1993 году в шестнадцатилетнем возрасте играла на богослужении в Аглонской базилике во время визита Папы Римского Иоанна Павла II. Помимо Латвии, сольные концерты Иветы Апкалны были в России, Польше, Финляндии, Норвегии, Англии, Франции, Люксембурге, Германии, Австрии, Швейцарии и Словении. Выступала с ведущими оркестрами мира, среди которых Берлинский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Баварского радио и Kremerata Baltica, под руководством выдающихся дирижёров — Клаудио Аббадо, Симона Янг, Марис Янсонс, Густаво Дудамель, Марек Яновски и другие.

В настоящее время проживает в Берлине и Риге, и ведет активную концертную деятельность.

Победы в конкурсах и награды 
 1997 — 3-е премия на Международном конкурсе органистов в Лахти, Финляндия.
 1998 — 1-я премия на конкурсе North London Piano School Competition, Великобритания.
 1999 — 3-я премия на Международном конкурсе органистов имени М. К. Чюрлёниса, Литва.
 2002 — Баховская премия на Международном конкурсе органистов в Калгари, Канада.
 2003 — 1-я премия на III Международный конкурс имени М. Таривердиева в Калининграде, специальная премия фонда «Искусство Добра».
 2003, 2017 — Большая музыкальная награда (Латвия)
 2005 — ECHO Klassik в номинации «Инструменталист года (Орган)».
 2008 — ECHO Klassik в номинации «Классика без границ».
 2014 — Почётный гражданин города Резекне 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Выпускники Штутгартской высшей школы музыки и театра
Академические музыканты Латвии